Guttel peut faire référence à : 
 Adrien Guttel (1908-1966), rabbin français ;
 Stefan Güttel (né en 1981), mathématicien allemand ;

  (1985-), boxeur allemand ;
  (1968-), économiste autrichien ;

Voir aussi 
  (1471-1542), théologien allemand.
Patronyme juif